Lycia atomaria är en fjärilsart som beskrevs av Hüfnagel 1767. Lycia atomaria ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
atomaria